

Persone 
 Pitone – filosofo pitagorico di Reggio Calabria
 Pitone  (m. 312 a.C.) – ufficiale macedone antico di Alessandro Magno, figlio di Agenore
 Pitone o Peitone (355 a.C. circa – 316 a.C.) – generale di Alessandro Magno, uno dei Diadochi, figlio di Crateuas
 Pitone o Python – ceramista del IV secolo a.C.
 Pitone – pittore greco del IV secolo a. C.

Zoologia 
Pitone – nome comune di diverse specie di serpenti

Altro 
Pitone – figura della mitologia greca
Pitone o Pidone – prodotto tipico della rosticceria messinese

Pagine correlate 
 Python (disambigua)

Altri progetti